Giandomenico Salvadori (ur. 8 października 1992 w Feltre) – włoski biegacz narciarski, zawodnik klubu GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Giandomenico pojawił się w 11 grudnia 2010 roku, podczas zawodów juniorskich we włoskiej miejscowości Alta Badia - S. Cassiano, gdzie zajął 34. miejsce na dystansie 10 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutował 6 grudnia 2015 roku w Lillehammer, gdzie zajął 56. miejsce na dystansie 30 km (bieg łączony). Pierwsze pucharowe punkty wywalczył podczas drugiego etapu Tour de Ski w Lenzerheide, gdzie zajął 28. miejsce na dystansie 30 km stylem klasycznym.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Giandomenico nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Włoscy biegacze narciarscy
Włoscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1992